Крістіан фон Неттельбладт () — німецьке ім'я.

Персоналії 
 Крістіан фон Неттельбладт (Старший) (1696–1775) — німецький правник.
 Крістіан фон Неттельбладт (Молодший) (1779–1843) — німецький суддя, масон.
 Крістіан-Ергард фон Неттельбладт (Молодший) (1792–1863) — німецький правник.